Ein starker Abgang steht für:

 Ein starker Abgang, Roman von Jay McInerney (1984)
 Ein starker Abgang (Film), deutscher Fernsehfilm von Rainer Kaufmann (2008) 
 Ein starker Abgang, Episode aus der Fernsehserie Kommissar Stolberg (2009), siehe Stolberg (Fernsehserie) #Vierte Staffel